Strahlenpilz ist eine veraltete Bezeichnung für:

 Aktinomyzeten
 Aktinomykose